Canon Muratori, een geschrift uit de tweede eeuw
Lodovico Antonio Muratori (1672-1750), Italiaans historicus en bibliothecaris aan wie de Canon Muratori zijn naam dankt
Vincent Muratori, Frans voetballer